Obiols est un nom propre catalan qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Clara Ponsatí i Obiols (1957-), économiste et femme politique espagnole ;
 Gustave Obiols (1858-après 1930), sculpteur espagnol ;
 Joan Cayrol i Obiols (1921-1981), poète et parolier français ;
 Josep Obiols (1908-1998), footballeur espagnol ;
 Marià Obiols i Tramullas (1809-1888), compositeur d'opéras et directeur de conservatoire ;
 Maria Rosa Ferrer Obiols (1960-2018), femme politique andorrane ;
 Raimon Obiols (1940-), homme politique espagnol ;
  (1960-), écrivain et musicien espagnol.

Patronyme hispanique
Patronyme catalan